Proveïdor d'Internet
 Proveïdor de serveis, entitat que organitza i aprovisiona el servei d'IPTV a l'usuari final, inclou el servei d'Internet i veu 
 Proveïdor de serveis de llançament, tipus d'empresa que s'especialitza en el llançament de naus espacials
 Proveïdor de continguts, organitzacions o persones que creen els continguts multimèdia que es distribueixen per la majoria de canals existents